Die Austrian Open 1981 waren ein Tennisturnier der Damen in Kitzbühel. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1981 und fand vom 13. bis 19. Juli 1981 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1981
Tennisturnier in Kitzbühel